Alune (lud)
 język alune